The Name of the Game – singel ABBY
 Name of the Game – singel The Crystal Method
 Name of the Game – singel Badfingera
 The Name of the Game – serial
 The Name of the Game – komiks Willa Eisnera
 The Name of the Game Was Love – singel Hanka Snowa